Název Stredný potok má více vodních toků:

 Stredný potok (přítok Dolné Duše) – levostranný přítok Dolné Duše na Slovensku v okrese Michalovce
 Stredný potok (přítok Muráně) – levostranný přítok Muráně na Slovensku v okrese Revúca
 Stredný potok (přítok Trhovištského potoka) – pravostranný přítok Trhovištského potoka na Slovensku v okrese Michalovce